Der Wettkampf über 1500 m Shorttrack der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2014 wurde am 10. Februar 2014 im Eisberg-Eislaufpalast ausgetragen.

Olympiasieger wurde der Kanadier Charles Hamelin, vor Han Tianyu aus China und dem Russen Wiktor Ahn. Es war die erste Medaillen­entscheidung im Shorttrack bei den Spielen.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Ergebnisse 
 Q – Qualifikation für die nächste Runde
 ADV – Advanced
 DSQ – Disqualifikation

Vorläufe

Halbfinale 
 QA – Qualifikation für das A-Finale
 QB – Qualifikation für das B-Finale

B-Finale

A-Finale

Weblinks 

 Ergebnisse 1500 m Männer

Shorttrack 1500 m Männer